Le patronyme Dutilleul renvoie à un endroit où se trouvait un (des) tilleul(s). Il est notamment porté par :

Émile Dutilleul (1883-1948), député communiste français.
François Dutilleul (1825-1907), directeur des finances et homme politique français.
Mounette Dutilleul (1910-1996), militante communiste française.
Philippe Dutilleul (1951-), journaliste de la télévision belge.
Roger Dutilleul (1872-1956), mécène et collectionneur d'art français.
 Monsieur Dutilleul, alias Garou Garou, le personnage de la nouvelle Le Passe-muraille de Marcel Aymé